Silvan puede referirse a:
 Silván (Benuza), localidad de España;
 Silvan (Diyarbakır), ciudad de Turquía;
 Silvan (Victoria), ciudad en Victoria, Australia.